Die Saison 1993/94 war die 50. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Modus 
Der Wettbewerb wurde in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat  jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die Gruppensieger sowie die beiden punktbesten Zweitplatzierten für die Endrunde, die, mit dem Viertelfinale beginnend, im Play-off-Modus ausgetragen wurde. Die beiden anderen Gruppenzweiten mussten gegen die beiden punktbesten Gruppendritten in einer vorgeschalteten Qualifikationsrunde, der Repechaje, antreten.

Probleme eines Aufsteigers 
Der Aufsteiger Toros Neza, der den Vorjahresabsteiger CF Pachuca ersetzte, musste  bereits früh einen herben Rückschlag hinnehmen. Denn der Mexikanische Fußballverband bezweifelte die Erstligatauglichkeit seiner Heimspielstätte, in der er angeblich die Sicherheit nicht gewährleistet sah. Diese Sichtweise mutet insofern seltsam an, als dieses Stadion überhaupt erst ein Jahrzehnt vorher für die Fußball-Weltmeisterschaft 1986 errichtet worden war. So aber durften die Toros nur ihr Heimspiel am 5. September 1993 gegen Morelia (3:1) im Estadio UTN austragen. Nachdem sie für ihr nächstes Heimspiel am 20. September gegen den Club Deportivo Guadalajara (1:0) ins benachbarte Estadio Olímpico Universitario ausweichen mussten und ihnen die Punkte des darauffolgenden Heimspiels gegen Santos Laguna (0:2 gewertet) am 3. Oktober aberkannt wurden, weil das Stadion von den Behörden kurzfristig geschlossen worden war, verzogen die Toros nach Pachuca, wo sie die restlichen Heimspiele der Saison unter der Bezeichnung Toros Hidalgo im Estadio Hidalgo bestritten.

Kreuztabelle 

1 Spiel fand wegen der kurzfristigen Schließung des Estadio UTN durch die Behörden nicht statt und wurde für Santos Laguna gewertet.

Endrunde

Repechaje (Qualifikation) 

|-
|}

Viertelfinale 
Wie im  Viertelfinale der vergangenen Saison kam es auch im Viertelfinale dieser Spielzeit zu einem Clásico Joven und erneut konnte sich der Club América durchsetzen.

|-
|}

Halbfinale 

|-
|}

Finale 
Für beide Mannschaften war es die erste Finalteilnahme überhaupt. Nachdem beide Mannschaften ihr Heimspiel in der regulären Spielzeit mit 1:0 gewonnen hatten, wurde zur Ermittlung des Meisters eine Verlängerung erforderlich, die die UAG Tecos im Rückspiel vor heimischem Publikum mit einem Tor des brasilianischen Stürmers Osmar Donizete Cândido zum 2:0 in der 93. Minute zu ihren Gunsten entschieden. Es sollte der einzige Meistertitel für die Tecos bleiben, die 20 Jahre später (aus finanziellen Gründen) bis in die viertklassige Tercera División zurückgefallen waren. Dagegen konnte der unterlegene Finalgegner Santos Laguna seither (zwischen 1996 und 2018) insgesamt sechs Meistertitel feiern.

|}

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1993/94 bei RSSSF.com

1993
Fußballsaison 1993/94